Folkways Records, etichetta discografica statunitense
Folkways, gruppo dai cui sono nati i Folkabbestia
Folkways: A Vision Shared, album tributo a Woody Guthrie & Leadbelly